Nuevo Mundo hace referencia a varios artículos:

Historia 
 Nuevo Mundo, uno de los nombres históricos que se han utilizado para designar al continente americano.

Montañas 
 Nuevo Mundo (Almería), una montaña de la Sierra de Gádor, en el sur de Almería (España).

Barrios 
 Barrio Nuevo Mundo (Bolivia)
 Barrio Nuevo Mundo (Venezuela)

Localidades 
 Nuevo Mundo, localidad del municipio de Villa Serrano en la provincia de Belisario Boeto, Bolivia.

Medios de comunicación 
 Nuevo Mundo (revista), revista ilustrada española publicada entre 1894 y 1933.
 Nuevo Mundo Televisión, canal de televisión canadiense emitido en idioma castellano.
 Radio Nuevo Mundo, estación de radio chilena.

Vulcanismo 
 Volcán Nuevo Mundo, estratovolcán situado en los andes bolivianos.

Películas 
 El Nuevo Mundo, película de 2005 que representa el desembarco de los ingleses y posterior fundación de Jamestown (Virginia), una versión de la historia de John Smith y Pocahontas.
 Fievel y el nuevo mundo, título español de la película animada de 1986  An American Tail.

Otros 
 Buitres del Nuevo Mundo, nombre vulgar de una familia de aves del orden Accipitriformes.
 Ballet Nuevo Mundo de Caracas, compañía de ballet con sede en Caracas, Venezuela, fundada en 1981.
 Codornices del Nuevo Mundo, nombre vulgar de una familia de aves galliformes.
 Estación de Nuevo Mundo, estación de la línea ML-3 del Metro Ligero Oeste situada en la avenida homónima de Boadilla del Monte (Comunidad de Madrid, España).
 Laguna Nuevo Mundo, laguna boliviana amazónica situada entre el departamento de Santa Cruz y el departamento del Beni.
 Monos del Nuevo Mundo, nombre vulgar de una familia de primates, los platirrinos.
 Presa Nuevo Mundo, presa de materiales sueltos en el río Moa, en la provincia de Holguín, Cuba.
 Sinfonía del Nuevo Mundo, la sinfonía más conocida de Antonín Dvořák (Nº 9) que fue compuesta en 1893.